Almost Here – album degli Unbelievable Truth del 1998
 Almost Here – album dei The Academy Is... del 2005
 Almost Here – singolo di Brian McFadden e Delta Goodrem del 2005